Vitesse kwam in het seizoen 1995/1996 voor het zevende seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1995/'96 tot 20 november 1995 onder leiding van trainer Ronald Spelbos; het seizoen werd voltooid met trainers Frans Thijssen en Jan Jongbloed.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 5e met 53 punten (het "3 punten"-systeem werd dit seizoen voor de eerste keer gebruikt).
In de KNVB beker werd Vitesse in de tweede ronde na verlenging uitgeschakeld door FC Den Haag.

In de competitie bezochten gemiddeld 7.000 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 1995/96
 KNVB beker 1995/96

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1995/96